Reposição hormonal - em medicina
Tempo de reposição - em logística

Desambiguação